Вельта, Руне